

Persone

Jurgensen
 Sonny Jurgensen – giocatore di football americano statunitense

Jürgensen
 Christian Jürgensen Thomsen – archeologo danese
 Nikolaus Jürgensen – politico tedesco
 Theodor von Jürgensen – medico tedesco
 Urban Jürgensen – orologiaio danese
 Wilhelm Jürgensen – politico tedesco